Alfilerillo o alfilerillos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Erodium ciconium
 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común de la planta Erodium malacoides.
 El nombre común de la planta Erodium moschatum.
 El nombre común de la planta Geranium dissectum.
 El nombre común de la planta Geranium molle.
 El nombre común de la planta Scandix pecten-veneris

En Argentina
Erodium cicutarium es conocido como "alfilerillo" que es el nombre patrón propuesto por Petetín en 1984, también llamada "alfilerillo común", "alfilerillo hembra", "geranio silvestre", "peludilla",, "alfilerillos".
Erodium malacoides es conocido como "alfilerillo" que es el nombre patrón propuesto por Petetín en 1984, también llamada "alfilerillo común", "alfilerillo hembra", "geranio silvestre",, "alfilerillos".

Referencias